Boran-sur-Oise é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 11,25 km².

Demografia 

Comunas de Oise